1995 Голяма награда на Унгария е 10-о за Голямата награда на Унгария и десети кръг от Сезон 1995 във Формула 1, който се провежда на 13 август 1995, на пистата Хунгароринг, Будапеща, Унгария.

Репортаж 
Победител в състезанието е Деймън Хил с екипа на Уилямс-Рено, който печели и пол позишън (1:16.982). Той постига и най-бърза обиколка (1:20.247).

Класиране

Квалификация

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

 Бележка: И в двете класирания са показани само първите осем отбора.

Източници 
 

Голяма награда на Унгария